Чианграй () — самая северная из 77 провинций Таиланда. Граничит с провинциями Таиланда Пхаяу, Лампанг и Чиангмай, а на севере — с Мьянмой и Лаосом.

Население — 1 157 302 человек (2010), проживающих на территории 11 678,4 км². Административный центр — город Чианграй. Провинция разделена на 18 ампхое.

Географическое положение

Климат 
Климат провинции более суровый, чем в остальных частях страны. В горных районах зимой могут быть, хотя и редко, даже заморозки. Кроме того, провинция входит в район «золотого треугольника».

Административное деление 

Провинция подразделяется на 18 районов (ампхе), которые, в свою очередь, состоят из 124 подрайонов (тамбон) и 1510 поселений (мубан).

Галерея

См. также 
 Кхунчае — национальный парк
 Пхучифа (заповедник)

Ссылки 
 Официальный сайт провинции Чианграй

Провинции Таиланда